

Patronyme 

 Heinie Conklin (1886-1959), acteur américain ; 
 Chester Conklin (1886-1971), acteur américain.

Toponyme 
Conklin est aussi un toponyme :
 Conklin (Alberta), un hameau (hamlet) de Wood Buffalo, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme